Gunten steht für:

 Gunten, Ort der Gemeinde Sigriswil, Kanton Bern, Schweiz

von Gunten ist der Familienname folgender Personen:
 Frédéric-Jean von Gunten, bürgerlicher Name von Jean Violette (1876–1964), Schweizer Schriftsteller
 Hans von Gunten (1930–2015), Schweizer Ingenieur, Rektor der ETH Zürich 
 Hansruedi von Gunten (1928–2021), Schweizer Bergsteiger und Chemiker
 Marie-Therese von Gunten (* 1951), Schweizer Jodlerin
 Matthias von Gunten (* 1953), Schweizer Filmregisseur und -produzent
 Patrick von Gunten (* 1985), Schweizer Eishockeyspieler
 Peter von Gunten (* 1941), Schweizer Filmemacher
 Reeto von Gunten (* 1963), Schweizer Autor und Radiomoderator
 Timo von Gunten (* 1989), Schweizer Filmregisseur
 Walter von Gunten (1891–1972), Schweizer Architekt

Fiktive Person:
 Jakob von Gunten, Roman (1909) von Robert Walser